Караганди́нский у́гольный бассе́йн () — один из крупнейших в мире угольных бассейнов. Расположен на территории Казахстана, в пределах Казахского мелкосопочника.

По запасам угля занимал третье место в СССР после Кузбасса и Донбасса. Но благодаря сравнительно мелкому залеганию угольных пластов и большой их мощности, а также высокому техническому уровню угледобычи стоимость карагандинских углей была ниже стоимости углей других бассейнов страны.

Площадь около 4 тыс. км² (по другим данным, 3600 км²), длина 120 км, ширина 35—50 км. Абсолютная высота 540—650 м. В угленосных отложениях карбона мощность до 20 км — до 30 рабочих пластов мощностью 0,2—18 м. Угли в основном каменные, марок ГЖ, Ж, КЖ, К, ОС. Теплота сгорания на рабочее топливо 21 МДж/кг. Запасы свыше 9 млрд тонн. Добыча главным образом подземным способом.

Основные центры добычи — города Караганда, Сарань, Абай, Шахтинск.

Потребителями коксующихся углей являются металлургические заводы Казахстана и России, энергетических — железнодорожный транспорт, электростанции и промышленные предприятия.

В прошлом Карагандинский угольный бассейн являлся одной из составных частей Урало-Кузнецкого промышленного комплекса и был топливной базой группы предприятий Магнитогорского и Орско-Халиловского металлургических гигантов.

История освоения 
Первооткрывателем Карагандинского угольного месторождения считается пастух Аппак Байжанов, который в 1833 году нашёл куски каменного угля в урочище Караганды, в 25 километрах южнее реки Нуры. Земля эта издревле принадлежала двум казахским родам — Сармантай и Мурат.

В 1856 году месторождение было куплено за 250 рублей петропавловским купцом Н. Ушаковым, который и начал добычу карагандинского угля.

Первая горная выработка была заложена в 1857 году. Она называлась «Ивановским разрезом».

В 1868 году уголь добывали на глубине 8—14 сажен, работало 78 человек. Уголь добывали для нужд небольшого Спасского медеплавильного завода.

К концу XIX века наследники Ушакова и компании, долгое время хозяйничавшие на Карагандинских угольных копях, пришли к полному разорению и сдали в аренду эти предприятия Жану Карно (сыну президента Франции Сади Карно). Весной 1905 года Жан Карно стал официальным владельцем, заплатив хозяевам 766 тысяч рублей.

В 1907 году эти предприятия перешли во владения «Акционерного общества Спасских медных руд», основанным в Лондоне Джимом Гербертом.

11 мая 1918 года В. И. Ленин подписал постановление СНК РСФСР о национализации Спасского медеплавильного завода и других предприятий.

В наследство от англичан Караганде достались взорванные и затопленные шахты, разрушенные шахтные постройки.

В 1920 году геологический комитет ВСНХ командировал в Караганду группу специалистов во главе с крупным учёным-геологом профессором А. А. Гапеевым для проведения геологических исследований.

В 1929 году в Караганде создаётся трест «Казахстройуголь», в задачу которого входило строительство и эксплуатация шахт Карагандинского бассейна.

В 1930—31 годах были заложены первые эксплуатационно-разведочные шахты. В 1932 году работало 18 поисково-разведочных шахт, выдавших 733,3 тыс. т угля. В 1940 действующие 20 шахт и 1 рудник выдали 6,3 млн т угля.

Геологоразведочные работы в бассейне получили широкое развитие в годы Великой Отечественной войны (1941—1945) и в послевоенный период. В военные годы вступили в строй 23 шахты и З разреза, которые выдали 45,8 млн т угля. К 1945 году была почти удвоена довоенная суточная выработка.

В 1947 году было образовано Карагандинское объединение угольной промышленности, в состав которого вошли 26 шахт и разрезы «Кушокинский» и «Молодёжный», а также 8 обогатительных фабрик, 4 завода но ремонту горно-шахтного и горнотранспортного оборудования, трест «Карагандастройуголь» и 14 других организаций.

К 1954 году была произведена полная геолого-промышленная оценка бассейна.

В 1955 году добыча угля достигла 24,5 млн т. В 1959—1965 годах в строй вступили 12 новых угольных предприятий. В 1970 году большинство шахт было механизировано, проведена реконструкция шахт в Шерубай-Нуре и Сарани, переоборудованы технические комплексы на других шахтах. Началось освоение Шубаркольского месторождения (ныне принадлежит компании «Шубарколь комир»).

В 1996 году Карагандинское объединение угольной промышленности было преобразовано в департамент угля и вошло в состав акционерного общества «Испат-Кармет» (ныне «АрселорМиттал Темиртау»).

Геологическая информация 
Карагандинский угольный бассейн расположен в западной части Карагандинского квазисинклинория, и представляет собой асимметричный синклинорий, вытянутый в широтном направлении; северное крыло пологое (10—30°), южное — крутое (до опрокинутого). Делится с запада на восток на 3 крупных синклинали: Шерубайнура, Караганды и Верхний Сокыр. Много разрывов, продольных и поперечных к общему направлению складок. Формирование геологической структуры бассейна связано в основном с герцинской складчатостью. Важную роль в создании современной структуры сыграли киммерийские движения, выразившиеся в крупных широтных надвигах (взбросах) палеозойских пород на юрские отложения вдоль южной окраины бассейна.

Каменные угли бассейна приурочены к нижнему карбону. Отложения карбона характеризуются промышленной угленосностью в четырёх свитах — ашлярикской, карагандинской, долинской и тентекской. Вмещающие породы сложены песчаниками, аргиллитами и алевролитами.

Угленосность юрских отложений связана с образовавшимися в континентальных условиях озёрными осадками.

Угольная структура общей мощностью около 4000 м по литологическому составу и фауне подразделяется на 7 свит (снизу вверх):
 безугольная нижневизейская аккудинская (500—700 м),
 угольная нижнеср. ащылыайрыкская (585—600 м),
 верхневизейская серпуховская и продуктивная карагандинская (695—755 м),
 безугольная верхнекарагандинская (450—550 м),
 средне-карагандинская продуктивная долинская (450—550 м),
 угольная тентекская (520—560 м),
 верхнекарбоновая шаханская свиты (350 м).

Основная угленосность бассейна связана с осадками каменноугольной системы. Высокой зольностью отличаются угли ашылыайрыкской и тентекской свит (20—45 %), меньшей — карагандинской (8—25 %) и долинской (4—15 %). Угли малосернистые, содержание серы редко превышает 1 %. Содержание фосфора 0,01—0,13 %. Рабочая влажность 3—6 %; теплота сгорания горючей массы 8100—8700 ккал/кг, низкий показатель 4500—6700 ккал/кг. Зольность бурого угля 15—22 %, содержание серы 0,01 — 1,2, выход летучих веществ на горючую массу 42—52 %. Рабочая влажность 9—19 %; выход смолы 9—13 %; теплота сгорания горючей массы 6200—7100 ккал/кг, рабочего топлива в среднем 3620 ккал/кг.

Водосбор в котловинах Карагандинского района 3—12 м³/ч, в районах Шерубайнура и Тешек 25—60 м³/ч, в тектонических трещинах 150—250 м³/ч. Геотермический градиент шахт 1,2—2,2°С/100 м. Температура на глубине 1000 м колеблется в пределах 20—32 °C. Общая плотность свит 500—900 м. Общие запасы угля составляют 43,7 млрд т, в том числе каменного угля 10,8 млрд т, балансовые запасы 9,3 млрд т. Общие запасы бурого угля 2,4 млрд тонн.

Добыча угля 
В 1980-е годы крупнейшими по добыче были шахты имени Костенко, имени 50-летия Октябрьской революции и имени Ленина

Ныне добычей угля занимаются шахты угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» и  «Гефест». Разработкой Верхнесокурской группы месторождений бурого угля (восточное крыло Карагандинского угольного бассейна), расположенных к востоку от города Караганды, занимаются разрезы компаний ТОО «Разрез „Кузнецкий“» и АО «ГРК „SAT Komir“».
 АО «АрселорМиттал Темиртау» — 11,07 млн тонн (2013)
 Шахта имени Ленина
 Шахта «Тентекская»
 Шахта «Казахстанская»
 Шахта «Шахтинская»
 Шахта имени Кузембаева
 Шахта «Саранская»
 Шахта «Абайская» (бывшая им. Калинина)
 Шахта имени Костенко
 АПУП «Гефест»
 Шахта «Западная»
 Шахта «Кировская»
 Шахта «Батыр» (бывшая «Северная»)
 Шахта имени Байжанова
 ТОО «Разрез „Кузнецкий“»
 Разрез «Кузнецкий»
 АО «ГРК „SAT Komir“»
 Разрез «Кумыскудукский»

См. также 
 Донецкий угольный бассейн
 Жалын (угольный разрез)
 Шубарколь комир

Примечания

Литература 
 
 
 Геология Карагандинского угольного бассейна, М., 1972;
 Геология СССР, т. 20 // Центральный Казахстан. Полезные ископаемые, кн. 1, М., 1989;
 Развитие инженерного дела в Казахстане, Л., 2001.

Ссылки 
 

Угольные бассейны
Угольные месторождения Казахстана
Угольная промышленность Казахстана
Геология Казахстана
География Карагандинской области